Harbour oder Harbor (englisch für Hafen) steht für:

 Harbour (Compiler), Open-Source-Compiler
 Safe Harbor, Entscheidung der Europäischen Kommission zum Datenschutzrecht
 Harbour Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik
 Harbour (Schriftart), eine Schriftart (1998) von Gareth Hague

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Pearl Harbor auf Oʻahu, Hawaii
 Bar Harbor im Hancock County, Maine
 Cold Spring Harbor im Suffolk County, New York

Harbour ist der Familienname folgender Personen:

 David Harbour (* 1975), US-amerikanischer Schauspieler
 Denis Harbour (1917–2009), kanadischer Sänger
 Dorothy Harbour (* 1959), US-amerikanische Psychotherapeutin
 Malcolm Harbour (* 1947), britischer Politiker
 Matthew Harbour (* 1990), kanadischer Schauspieler
 Michael N. Harbour (1945–2009), britischer Schauspieler
 Todd Harbour (* 1959), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 New Harbour (Begriffsklärung)
 Harbour-Gletscher (Begriffsklärung)
 Old Harbour, Ort in Jamaika
 Cold Spring Harbor (Album), Album von Billy Joel
 Harboøre, Ort in Dänemark
 Harbour Bluff